Olivia Rogowska è riuscita a ripetersi battendo in finale Monique Adamczak 7–6(7–5), 6–7(7–9), 6–4.

Teste di serie

  Olivia Rogowska (campionessa)
  Sacha Jones (quarti di finale)
  Chanel Simmonds (primo turno)
  Erika Sema (primo turno)

  Monique Adamczak (finale)
  Yurika Sema (primo turno)
  Stephanie Vogt (primo turno)
  Ana Savić (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

McDonald's Burnie International 2013